Bourbon é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Bourbon (Kansas)
 Condado de Bourbon (Kentucky)

Desambiguações de topônimos